Selce kan syfta på:

Geografi

Kroatien 
Selce, Kroatien

Nordmakedonien 

Selce, Opsjtina Krusjevo
Selce, Opsjtina Prilep
Selce, Opsjtina Tetovo

Slovakien 

Selce (Slovakien)